David Vidales – pilota automobilistico spagnolo
 Jhonny Vidales – calciatore peruviano, attaccante
 Luis Vidales – poeta colombiano
 Octavio Vidales – ex calciatore peruviano, difensore